Шейн Кортни Баттье (, родился 9 сентября 1978 года, Бирмингем, Окленд, Детройт, Мичиган) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит», а также член сборной США по баскетболу.

Баттье родился и вырос в Бирмингеме, Мичиган и посещал Detroit Country Day School, где выиграл множество наград, включая «Mr. Basketball of Michigan» в 1997 году. В университете Дьюка он был членом студенческой баскетбольной команды с которой в 2001 году стал национальным чемпионом. На драфте НБА 2001 года он был выбран в первом раунде под 6 номером «Ванкувером Гриззлис», а через 5 лет в 2006 году обменян в «Хьюстон Рокетс». Его номер был закреплён и в школе Detroit Country Day School и в университете Дьюка.

Личная жизнь 

Летом 2004 года Баттье женился на школьной подруге Хейди Уфер. 2 июня 2008 года у них родился первый ребёнок — сын , а 17 апреля 2011 года второй ребёнок — дочь .

Баттье является совладельцем D1 Sports Training в Мемфисе. Баттье был назван одним из двадцати самых умных профессиональных спортсменов по версии Sporting News.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Official Site (Under Construction)
 Shane Battier on BlackHistoryDaily.com
 ClutchFans.net Shane Battier Profile — Houston Rocket Fan Site
 The No-Stats All-Star at New York Times

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки сборной США по баскетболу